Princesa Brigita Švedska in Hohenzollernska (polno ime Birgitta Ingeborg Alice), * 19. januar 1937, palača Haga, Solna, Švedska

Brigita je švedska princesa in starejša sestra švedskega kralja Karla XVI. Gustava.

Družina
Princesa Brigita se je rodila v Haga palači v Stockholmu kot drugi otrok princa Gustava Adolfa in princese Sibyle ter vnukinja kralja Gustava VI. Adolfa. Njene sestre so princesa Margareta, princesa Désirée in princesa Kristina. Kraljica Margareta II. Danska je njena sestrična v prvem kolenu.

Med sestrami je ona edina poročena z moškim prinčevskega statusa in v skladu s tradicijo, da princese, ki se poročijo s princem, ohranijo svoj kraljevski status, je princesa Brigita obdržala svoj švedski naziv kraljevska visokost. Kot princesa Hohnezollernska bi bila običajno upravičena do nižjega naziva presvetla visokost.

Poroka

Leta 1959 je na obisku v Nemčiji pri prijateljih in sorodnikih spoznala svojega bodočega moža.

Njena zaroka s princem Johanom Georgom Hohenzollernskim (31. julij 1932 – 2. marec 2016) je bila oznanjena 15. decembra 1960.

Civilna poroka se je odvila 25. maja 1961 v kraljevi palači v Stockholmu in cerkvena poroka 30. maja / 31. julija 1961 v cerkvi Sankt Johann. Njene družice so bile njena sestra princesa Kristina in njena sestrična princesa Benedikta, medtem ko sta bila ženinovi priči nevestin brat prestolonaslednik Karl Gustav in bratranec grof Michael Bernadotte Wisborški.

Z možem sta imela tri otroke:
Princ Carl Christian Hohenzollernski (roj. 1962), leta 1999 se je poročil z Nicole Helene Neschitsch (roj. 1968).
Princesa Désirée Hohenzollernska (roj. 1963), poročena 1990-2002 s Heinrich Franz Josef Georg Mario, grofom Ortenburškim (roj. 1956), in leta 2004 poročena z Eckbertom von Bohlen und Halbach (roj. 1956).
Princ Hubertus Hohenzollernski (roj. 1966), leta 2000 se je poročil z Uto Mario König (roj. 1964).

Ko se je poročila s hohenzollernskim princem, se je Birgita poskušala spreobrniti v katoliško vero, vendar je bila njena prošnja zavrnjena, saj je bil dvom o njeni duhovni zavezanosti k spreobrnjenjem.

Princ Johann Georg in princesa Brigita sta se razšla leta 1990, vendar sta ostala uradno poročena. Ona je živela na Majorki v Španiji, medtem ko njen mož, ki je umrl leta 2016, živel v Münchnu.

Javno življenje
Princesa je bila zadolžena za golf in dobrodelne ustanove izven Švedske in je častna članica upravnega odbora (Britanskega) Švedskega kraljevskega golfskega društva, položaj, ki ga je prevzela po smrti svojega strica princa Bertila. Imela je svojo lastno golfsko tekmovanje na Majorki, Pokal princese Birgitte, ki se je odvijal na njenem golfskem igrišču.

Novembra 1960 je Birgitta ob 50. obletnico Ameriško-skandinavskega sklada obiskala Združene države Amerike v spremstvu svoje mlajše sestre, princese Désirée, v imenu njunega starega očeta, kralja Gustava VI. Adolfa. V njuno čast je župan Richard Daley za dve princesi organiziral ples v hotelu Renaissance Blackstone.

Sodeluje tudi v dogodkih švedske kraljevske družine. Skupaj z možem in otroci je bila gost leta 1010 na poroki svoje nečakinje švedske prestolonaslednice Viktorije in Daniela Westlinga in leta 2013 na poroki svoje druge nečakinje princese Magdalene in Christopherja O'Neilla.

Nazivi
19. januar 1937 – 25. maj 1961: Njena kraljeva visokost princesa Brigita Švedska
25. maj 1961 – danes: Njena kraljeva visokost princesa Brigita Švedska in Hohenzollernska

Predniki

Sklici

Zunanje povezave 

Živeči ljudje
Rodbina Bernadotte
Švedske princese